Gottschalk bzw. Gottschalck ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Gottschalk bedeutet ‚Gottesknecht‘, es setzt sich aus den althochdeutschen Wörtern got ‚Gott‘ und scalc ‚Knecht‘, ‚Diener‘ zusammen.

Varianten 
 Gottschalck, Godtschalck, Godzschalck, Gottschalg
 In altertümlicher oder latinisierter Form auch Godescalcus, Godtschalckus

Vorname 
 Gottschalk, ein Bauer, der die Visio Godeschalci erlebte
 Gottschalk von Aachen (11./Anfang 12. Jahrhundert), wichtiger Berater Kaiser Heinrichs IV.
 Gottschalk von Ahlefeldt, Bischof von Schleswig
 Gottschalk Diedrich Baedeker (1778–1841), deutscher Verleger und Buchhändler
 Gottschalk (Corvey) (lat. Godescalcus; † 913), von 890 bis 900 Abt von Corvey
 Gottschalk von Diepholz († 1119), von 1110 bis 1119 Bischof von Osnabrück
 Gottschalk (Eichstätt)  († um 882), Bischof von Eichstätt
 Gottschalk von Gabelizo († nach 1117), Stammvater der Grafen von Jabilinze und Belzig und der Burggrafen von Brandenburg
 Gottschalk von Hagenau († 1005), Bischof von Freising
 Gottschalk von Havelberg († nach Ostern 1085), Bischof von Havelberg im Exil von spätestens 1049 bis mindestens 1085
 Gottschalk von Heiligenkreuz OCist, regierte von etwa 1133 bis etwa 1147; der erste Abt von Heiligenkreuz
 Gottschalk Hollen (* um 1411; † 1481) war ein deutscher Prediger und Augustinermönch
 Gottschalk von Kreuznach († zwischen 1409 und 1421), jüdischer deutscher Unternehmer, der in Köln, Kreuznach und Frankfurt am Main wirkte
 Gottschalk Kruse (1499–1540), deutscher Theologe und Reformator
 Gottschalk von Minden († 1112), Bischof
 Gottschalk von Orbais (Gottschalk der Sachse, Godescalcus; * um 803, † um 869), Gelehrter, Mönch und Dichter
 Gottschalk von Ratzeburg (lat. Godescalcus; † 1235), Bischof von Ratzeburg
 Gottschalk der Wende († 1066), Fürst der slawischen Abodriten, Märtyrer
 Gottschalk von Wickede (1597–1667), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Gottschalk von Worms (* Mitte des 14. Jahrhunderts; † vermutlich nach 1398), deutscher jüdischer Unternehmer
 Gottschalk von Zutphen (auch Gottschalk von Twente; † um 1063), Graf im Agradingau, Emsgau, Hettergau und Twente, sowie ab 1046 Graf der Grafschaft Zutphen

Familienname

A 
 Adolf Gottschalk (1889–1929), deutscher Sänger (Tenor)

 Alice Haubrich-Gottschalk (1892–1944), deutsche Gynäkologin und Kinderärztin sowie Förderin der modernen Kunst
 Andreas Gottschalk (1815–1849), deutscher Arzt
 Arno Gottschalk (* 1956), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Arthur Gottschalk (* 1952), US-amerikanischer Komponist
 August Gottschalk (Politiker) (1869–nach 1924), deutscher Lehrer und Politiker (DDP), MdL
 August Gottschalk (Lehrer) (1870–1927), deutscher Kultusbeamter und Lehrer der jüdischen Gemeinde in Esens (Ostfriesland), Namensgeber des August-Gottschalk-Hauses in Esens
 August Gottschalk (1921–2014), deutscher Fußballspieler

B 
 Bernd Gottschalk (* 1943), von 1996 bis 2007 Präsident des Verbandes der Automobilindustrie

C 
 Carl Gottschalck (1801–1868), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Carl Gottlieb Gottschalk (1824–1887), deutscher Bergbeamter und Hochschullehrer
 Christa Gottschalk (1927–2018), deutsche Schauspielerin
 Christoph Gottschalk (* 1953), deutscher Unternehmer

D 
 Daniel Gottschalk (* 1972), deutscher Kameramann
 Dietrich Diederichs-Gottschalk (* 1950), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Kunsthistoriker

E 
 Eberhard Gottschalk (1936–2015), deutscher Betriebswissenschaftler
 Elisabeth Gottschalk (1912–1989), niederländische historische Geographin
 Erich Gottschalk (1906–1996), deutscher Fußballspieler

F 
 Ferdinand Gottschalk (1858–1944), britischer Schauspieler und Dramatiker
 Franz Gottschalk, dänischer Gitarrist und Bassist
 Friedrich-Karl Gottschalk (1892–1960), deutscher Generalmajor
 Fritz Gottschalk (1853–1917), deutscher Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

G 
 Gabriela Gottschalk (* 1978), deutsche Choreografin, Tänzerin und Sängerin
 Gerhard Gottschalk (* 1935), deutscher Mikrobiologe und Genomforscher
 Gunda Gottschalk (* 1969), deutsche Violinistin

H 
 Hanns Gottschalk (1909–2001), deutsch-österreichischer Schriftsteller 

 Heinz-Jürgen Gottschalk („Gotte“ Gottschalk; * 1948), deutscher Musiker
 Helmut Gottschalk (* 1951), deutscher Bankmanager
 Herbert Gottschalk (Leichtathlet) (1910–1971), deutscher Leichtathletik-Meister im Staffellauf
 Herbert Gottschalk (Ata Hajan; 1919–1981), deutscher Schriftsteller
 Hermann Gottschalk (1855–1930), deutscher Lehrer, Komponist, Mittelschulreformer
 Heyno Gottschalk († 1541), von 1506 bis 1530 der letzte Abt des Benediktinerklosters Oldenstadt
 Hildegard Gottschalk (1896–1990), deutsche Pädagogin und bremische Berufsschuldirektorin

J 
 Joachim Gottschalk (1904–1941), deutscher Schauspieler
 Jonas Gottschalk (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Joseph Gottschalk (1904–1996), deutscher römisch-katholischer Theologe und Priester

K 
 Karl Gottschalk (1928–1991), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Karl August Gottschalk (1777–1843), deutscher Jurist

 Kay Gottschalk (* 1965), deutscher Politiker (AfD)
 Klaus Gottschalk (1937–2020), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer

L 
 Louis Moreau Gottschalk (1829–1869), US-amerikanischer Komponist
 Ludwig Gottschalk (1876–1967), deutscher Filmverleiher und -produzent

M 
 Manfred Gottschalk (1932–1982), deutscher Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Oudtshoorn
 Maren Gottschalk (* 1962), deutsche Autorin, Historikerin und Journalistin
 Margarete Gottschalk (1895–nach 1929), deutsche Konzert- und Opernsängerin, siehe Margot Leander
 Meike Gottschalk (* 1970), deutsche Schauspielerin

N 
 Niels Gottschalk-Mazouz (1967–2019), deutscher Philosoph und Physiker
 Norbert Gottschalk (* 1954), deutscher Jazzmusiker (Gesang, Gitarre, Trompete, Flügelhorn), Komponist und Musikpädagoge

P 
 Paul Gottschalk (Apotheker) (1862–1930), deutscher Apotheker, Ornithologe und Museumsleiter
 Paul Gottschalk (Antiquar) (1880–1970), deutsch-US-amerikanischer Antiquar
 Peter Gottschalk (1942–2021), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Peter Gottschalk (Religionswissenschaftler) (* 1963), US-amerikanischer Religionswissenschaftler und Hochschullehrer
 Petter Gottschalk (* 1950), norwegischer Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Pit Gottschalk (* 1968), Sportjournalist, Manager, Chefredakteur

R 
 Regina Gottschalk (* 1940), deutsche Germanistin und Historikerin

 Rolf Gottschalk (* 1953/1954), deutscher Unternehmer
 Rudolf Gottschalk (1886–nach 1945), deutscher Politiker (SPD)

S 
 Sigmund Gottschalk (1860–1914), deutscher Gynäkologe
 Shimon Gottschalk (* 1929), US-amerikanischer Sozialarbeitswissenschaftler deutscher Herkunft

T 
 Thea Gottschalk (* 1945), deutsche Schauspielerin
 Thomas Gottschalk (* 1950), deutscher Fernsehentertainer
 Tillmann Gottschalk (1905–1991), deutscher Mundartdichter und Autor
 Timo Gottschalk (* 1974), deutscher Rallye-Navigator

W 

 Wilhelm Gottschalk (1768–1843), Schweizer Graveur und Zinngießer deutscher Herkunft
 Winfried Gottschalk (1944–2021), deutscher Radrennfahrer
 Wolfgang Gottschalk (* 1945), deutscher Buchhändler, Journalist und Autor

Siehe auch 
 Gottschalck
 Gottschalg

Weblinks 

Familienname
Männlicher Vorname
Theophorer Personenname